Château d’En-Bas steht für:
 Château d’En-Bas (Belloy-sur-Somme), Schloss in Belloy-sur-Somme im französischen Département Somme
 Château d’En-Bas (Broc), Herrschaftssitz im Schweizer Kanton Freiburg
 Château d’En-Bas (Mex), Schloss in Mex VD im Schweizer Kanton Waadt